Aleksandra Sorokina – pallavolista russa
 Anna Sorokina – ex sciatrice alpina russa
 Hanna Sorokina – tuffatrice ucraina
 Natal'ja Sorokina – ex nuotatrice russa
 Valerija Sorokina – ex giocatrice di badminton russa